Wild Instinct – Tiere wie wir (Originaltitel: Les Zooriginaux) ist eine französische Zeichentrickserie, die zwischen 2000 und 2001 produziert wurde.

Handlung 
Die Serie handelt von verschiedenen Zootieren, die tagsüber die wilden Tiere vorspielen und sich nachts wie Menschen benehmen. Über einen geheimen Untergrund-Tunnel bewegen sie sich tagsüber fort, ohne dabei von den Wärtern entdeckt zu werden.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2000 und 2001 in Frankreich produziert. Dabei sind 52 Folgen entstanden.
Die deutsche Erstausstrahlung fand am 9. Juli 2001 auf Super RTL statt.

Synchronsprecher

Episodenliste

Weblinks 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Frankreich)
Fernsehserie der 2000er Jahre